Sint-Sarkiskathedraal (Jerevan)
 Sint-Sarkiskathedraal (Teheran)